Mannosidosen sind lysosomale Speicherkrankheiten. Man unterscheidet zwischen:

 α-Mannosidose
 β-Mannosidose